Laußnitz steht für:

 Laußnitz, Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Laußnitz (Gemeinde Rennweg), Ortschaft der Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten